Tenterden (Great Southern), plaats in West-Australië
 Tenterden (Kent), plaats in Engeland
 Tenterden (Armidale), plaats in Nieuw-Zuid-Wales